Ebisu (andere Transkription: Yebisu) ist der Name
 einer japanischen Gottheit, s. Ebisu
 der im Altertum für das Volke Ezo üblich war
 eines Bahnhofs in der Präfektur Tokio, s. Bahnhof Ebisu
 eines Stadtviertels in Shibuya, Tokio, s. Ebisu (Tokio)
 eines Bahnhofs in der Präfektur Hyōgo
 eines fiktionalen Charakters in dem Manga und Anime Naruto (Manga)
 eine japanische Biermarke, s. Yebisu Beer
 eine Tauschring-Verwaltungs-Software von Jens Korthauer (benannt nach der Gottheit, s. o.)